Il existe plusieurs championnats d'Europe de rink hockey, selon les catégories :
 Championnat d'Europe masculin,
 Championnat d'Europe masculin -20 ans (juniors),
 Championnat d'Europe masculin -17 ans (cadets),
 Championnat d'Europe féminin,
 Championnat d'Europe féminin -20 ans.